Die Abkürzung HKW steht für
 die chemische Stoffgruppe der Halogenkohlenwasserstoffe
 Haus der Kulturen der Welt in Berlin
 Heizkraftwerk
 Hilfskraftwagen, ein Feuerwehrfahrzeug, siehe Rüstwagen #Geschichte

Abkürzung